Из футболистов, принимавших участие в матчах Премьер-лиги 2008 в составе «Томи» в начале года остались:

Защитник Стойка выставлен на трансфер.

Тренерами основной команды являются Валерий Непомнящий (главный тренер), Василий Баскаков и Владимир Помещиков (тренеры), Александр Подшивалов (тренер вратарей). Менеджер-селекционер — Владимир Леонченко. Главный тренер молодёжного состава — Виктор Себелев.

Генеральный директор Юрий Степанов назвал ориентировочный бюджет на сезон: 750 млн рублей. В отсутствие спонсора команду поддерживает администрация Томской области. Задачи на сезон озвучены не были.

Хроника 
 6 января. Заключен двухлетний контракт с Дмитрием Мичковым.
 7 января. Александр Харитонов подписал трёхлетний контракт.
 8 января. Заключен двухлетний контракт с голкипером Алексеем Поляковым, выступавшим во второй половине сезора 2008 в «Луч-Энергии».
 15 января. Два защитника московского «Спартака» на правах аренды (до конца сезона) перешли в «Томь»: Андрей Иванов и Егор Филипенко.
 26 января. Подписаны контракты с защитниками Дмитрием Смирновым (экс-«Луч-Энергия») на 2 года и Сергеем Голяткиным (экс-«Рубин») на 3 года. Согласованы условия личного контракта с Кириллом Ковальчуком, переговоры с «Зимбру» о трансфере находятся в завершающей стадии.
 4 февраля. Дмитрий Тарасов перешёл в ФК «Москва».
 17 февраля. В РФПЛ подана предварительная заявка:

 2 марта. Помпилиу Стойка перешёл в кипрский клуб «Алки» (Ларнака).
 4 марта. Заключён двухлетний контракт с полузащитником Норбертом Неметом (экс-«Вашаш»).
 10 марта. Совместная комиссия РФС и РФПЛ приняло решение о запрете проведения 15 марта матча первого тура «Томь» — «Крылья Советов» на стадионе «Труд». Матч прошёл в запланированный день в Пятигорске.
 На выборах капитана большинством голосов третий сезон подряд выбран Валерий Климов. Вице-капитанами стали Катынсус, Йокич и Скобляков.
 11 марта. Заключён трёхлетний контракт с полузащитником Ковальчук, Кирилл Сергеевич (экс-«Зимбру»).
 Дозаявлены следующие игроки:

 12 марта. Под номером 22 дозаявлен Владимир Дядюн. Нападающий, правами на которого владеет «Рубин», проведёт сезон в Томске на условиях аренды.
 22 марта. Защитник Андей Колесников перешёл на правах аренды до конца сезона в ФК «МВД России».

Подготовка к сезону

Сборы 
Команда начала подготовку к сезону 5 января. В этот день футболисты собрались в Москве, где команде предстояло в течение двух дней пройти углублённое медицинское обследование.

8 января команда вылетела на первый сбор в Белек (Турция). Запланировано 4 контрольных матча: с «Интером» (Баку), «Анкарагюджю», «Карпатами» (Львов), «Салют-Энергией».

На первый сбор с клубом отправились следующие потенциальные новички: Коробкин, Киреев, Голяткин, Солосин, Мурнин. Хабаровский клуб изначально не отпустил Мурнина (тем не менее, полузащитник приехал на просмотр на второй сбор). В Турции к их числу присоединились Мухадов и Ковальчук. На сборе отсутствовал Дмитрий Тарасов, вылетевший 7 января в Германию для прохождения курса лечения колена, после которого руководство клуба планирует вступить в переговоры с его агентами по поводу продления контракта.

После трёх контрольных встреч сбор покинули Киреев, Коробкин, Мухадов, Ванёв и Лебедков. С двумя последними футболистами у клуба действующие контракты, игроки вернулись в Томск. После завершения сбора расположение команды также покинул Солосин.

27 января команда вылетела на второй турецкий сбор. Запланировано 3 контрольных матча: с «Младой Болеслав», «Ностой» и одним из черногорских клубов. На просмотр приглашены нападающий «Рубина» Дядюн, проведший сезон 2008 в аренде в «Ростове», и приглашавшийся на первый сбор защитник хабаровского СКА Мурнин.

После первого матча сбора на просмотр прибыл венгерский полузащитник Немет. Во время контрольной игры с «Ностой» Дядюн получил травму и был вынужден покинуть сбор.

Третий сбор также прошёл в Белеке. Были запланированы контрольные матчи с «Волгой» (Нижний Новгород), «Динамо» (Минск) и «Химками». По ходу сбора к команде присоединились Юрис Лайзан, Дорел Захария, Али Диарра. Физическая форма первых двух футболистов была признана неудовлетворительной, было принято решение отказать нападающему Захарии и дополнительно просмотреть полузащитника Лайзана. Ивуарийский полузащитник Али Диарра, не успевший принять участие в контрольных матчах, отправляется с командой на заключительный сочинский сбор.

Контрольные матчи

Первый сбор 

Матч не входил в программу спаррингов, 13 января тренерский штаб озвучил решение о проведении 16 января вместо одной игры двух матчей разными составами.

Матч не был доигран. На 63-й минуте игрок турецкой команды ударил ногой лежащего на газоне Корниленко. Началась потасовка, в которую вмешались зрители. Вмешавшиеся полицейские погасили конфликт, но после того, как турецкий вратарь ударил сзади Евсикова, драка возобновилась. Тренеры обеих команд и судья приняли решение прекратить матч.

Вместо запланированного матча с белгородским клубом «Салют-Энергия» был проведён матч со швейцарским «Люцерном».

Второй сбор 

После удаления Строева за вторую жёлтую карточку с правом замены на запасе не было ни одного игрока томского клуба, и «Томь» заканчивала матч в меньшинстве.

Третий сбор

Четвёртый сбор 
Запланированный на 5 марта контрольный матч с «Черноморцем» (Новороссийск) не состоялся по просьбе представителей новороссийского клуба.

Молодёжный состав 
С 10 по 18 января молодёжный состав тренировался в Томске. На запланированный на 20 января трёхнедельный сбор в Крымске из-за нелётной погоды команда добралась только 22 января. На первом сборе команда должна провести 5 контрольных матчей. С 20 по 28 февраля команда примет участие в турнире в Омске. Заключительный сбор пройдёт в Дагомысе, ориентировочно с 3 по 12 марта.

Четыре игрока (Пономарев, Сашилин, Бобрышев, Жариков) отправились с основным составом на первый сбор. В команде не будет Сангаджиева, Рогозы, Павлюкевича. Капитан молодёжной команды в 2008 году Денис Большаков отправился на сборы с «Волгарь-Газпромом».

29 января официальный сайт сообщил, что вратарь Евгений Городов и полузащитник Михаил Ванёв проведут сезон на правах аренды в ФК «Чита». Евгений Пономарёв прошёл просмотре в «Иртише-1946» и перешёл в омский клуб на правах аренды, Антон Бобрышев — на просмотре в ФК «Нижний Новгород».

С 21 по 28 февраля молодёжный состав принимал участие в турнире «Кубок Иртыша» в Омске. Соперниками по группе выступали клубы второго дивизиона: «Иртыш-1946», «Спортакадемклуб», «Кузбасс», «Динамо» (Бийск).

Трансферы

Межсезонье 2008/09 
Пришли

Ушли

Премьер-лига

1 тур. Томь — Крылья Советов

2 тур. ЦСКА — Томь

3 тур. Томь — Зенит

4 тур. Кубань — Томь

5 тур. Томь — Спартак-Нальчик

6 тур. Москва — Томь

7 тур. Томь — Терек

8 тур. Рубин — Томь

9 тур. Томь — Спартак

10 тур. Сатурн — Томь

11 тур. Томь — Динамо

12 тур. Томь — Амкар

13 тур. Локомотив — Томь

14 тур. Томь-Химки

15 тур. Ростов — Томь

16 тур. Томь — ЦСКА

17 тур. Зенит — Томь

18 тур. Томь — Кубань

19 тур. Спартак Нч — Томь

20 тур. Москва — Томь

21 тур.

22 тур.

23 тур.

24 тур.

25 тур.

26 тур.

27 тур.

28 тур.

29 тур.

30 тур.

Турнир молодёжных команд

Кубок России 2008/09

Четвертьфинал

Кубок России 2009/10

Источники

См. также 
 ФК «Локомотив» Москва в сезоне 2009
 ФК «Рубин» в сезоне 2009
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 2009

2009
Томь Томск
Чемпионат России по футболу 2009